Deweese steht für:
 Deweese (Nebraska), eine Gemeinde in Clay Country, Nebraska

Personen:
 John T. Deweese (1835–1906), US-amerikanischer Politiker
 Randy Deweese (* 1998), US-amerikanischer Volleyballspieler